Эль-Ва́лье ():
 Эль-Валье — муниципалитет в Испании.
 Эль-Валье — вулкан в Панаме.